Por «calle de la Herrería» pueden conocerse las siguientes vías:
la calle de la Herrería de la ciudad española de Madrid;
la calle de la Herrería de la localidad española de Paracuellos de Jiloca;
la calle de la Herrería de la localidad española de Quinto;
la calle de la Herrería de la localidad española de San Roque;
la calle de la Herrería de la ciudad española de Segovia; y
la calle de la Herrería de la ciudad española de Vitoria.